Il singolare del torneo di tennis Pescara Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Federico Sánchez che ha battuto in finale Massimo Cierro 6-2, 7-5.

Teste di serie

 Frédéric Fontang (semifinali)
 Thierry Guardiola (semifinali)
 Roberto Azar (quarti di finale)
 Massimo Cierro (finale)

 Raúl Viver (secondo turno)
 Alberto Berasategui (primo turno)
 Vladimir Gabričidze (primo turno)
 Massimo Valeri (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pescara Challenger 1992